O Atitude.com foi um programa de televisão brasileiro da TV Brasil apresentado por Liliane Reis. É um programa de variedades voltado para o público jovem. É diário, apresentado ao vivo e temático, abordando assuntos de interesse específico, como cultura, saúde, esporte, cidadania e comportamento.

Ficha técnica
 Apresentação: Liliane Reis
 Direção: Denise Moraes
 Produção Executiva: Greice Drumond
 Produção: Thaís Ribeiro, Carolina Soria, Fabiane Pereira, Maycon Almeida, Marcondes Mesqueu
 Editora Executiva: Ana Paula Loureiro
 Edição: Katy Navarro
 Roteiro: Angélica Coutinho, Denise Barreto
 Estagiários: Monique Pereira, Robson Melo

Ligações externas
 Site oficial

Programas de variedades do Brasil
Programas da TV Brasil